Авл Корнелій Косс ():
 Авл Корнелій Косс (? — 420 рік до н. е.) — військовий і політичний діяч ранньої Римської республіки, великий понтифік з 431 до 420 року до н. е.
 Авл Корнелій Косс — (; ? — після 385 до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч часів Римської республіки, консул 413 року до н. е.
 Авл Корнелій Косс Арвіна (; ? — після 320 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, консул 343 та 332 років до н. е.
 Авл Корнелій Косс (IV століття до н. е.) — політик і військовий діяч Римської республіки, дворазовий військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 369 і 367 років до н. е.